Светско клупско првенство у фудбалу 2017. је фудбалско такмичење које се одржавало од 6. до 16. децембра 2017. године. То је било 14. светско клупско првенство, а одржавало се у Уједињеним Арапским Емиратима. Реал Мадрид је у финалу савладао Гремио са 1:0 и постао трећи пут у четири године шампион света.

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале

Референце 

Светско клупско првенству у фудбалу
Фудбал у Уједињеним Арапским Емиратима
Фудбал у 2017.